

Cinema 
Dopo la guerra (Après la Guerre) – film del 2017 diretto da Annarita Zambrano

Letteratura 
Dopo la guerra (After the War) – romanzo di Frederic Raphael del 1989
Dopo la guerra (Après la guerre) – romanzo di Hervé Le Corre del 2014